Javier (Leyte), municipalité des Philippines
Javier, nom castillan de la commune navarraise de Xavier
Château de Xavier, connu en castillan comme de Javier
 Javier de Viana, ville en Uruguay

Prénom 
Javier est un prénom espagnol équivalent de Xavier.